Morgenblatt (Zagreb), zagrebačke dnevne novine na njemačkom
Czernowitzer Morgenblatt, novine na njemačkom iz Černovica
Mannheimer Morgenblatt